Pernice är en tysk, från övre Italien inflyttad, släkt som innefattar flera bemärkta personer:

Ludwig Wilhelm Anton Pernice, jurist
Hugo Karl Anton Pernice, läkare
Herbert Viktor Anton Pernice, jurist
Alfred Pernice, jurist